Донин:

 Донин — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага. Является составной частью муниципалитета Гимарайнш.
 Донин, Николай (XIII век) — еврей, перешедший в христианство, участвовал в организации гонений на Талмуд.
 Донин, Павел Арсентьевич (1910 — ?) — советский футболист, нападающий.